Die Swedish Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Juli 2002 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships und in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, welche genau wie die Swedish Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Italiener Andrea Gaudenzi, der in diesem Jahr als Ungesetzter schon in der ersten Runde scheiterte. Neuer Sieger wurde Carlos Moyá, der als Dritter der Setzliste im Finale den Zweiten Younes El Aynaoui in zwei Sätzen schlug. Moyá musste nur im Finale über drei Sätze gehen. Er gewann seinen zweiten Titel der Saison und insgesamt neunten Titel der Karriere.
Im Doppel siegten Karsten Braasch und Jens Knippschild im Vorjahr, die dieses Jahr nicht beim Turnier an den Start gingen. Neue Turniersieger wurden die Ersten der Setzliste, Jonas Björkman und Todd Woodbridge, die ihren fünften gemeinsamen Erfolg feierten. Für Björkman war es der 29., für Woodbridge der 74. Doppeltitel. Björkman gewann zudem nach 1994 und 1995 bereits seinen dritten Titel in Båstad.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Båstad